Pojęcie "ciężkiego rocka" przypisywane jest dwóm gatunkom muzycznym:

 hard rock
 heavy metal

Rock